Все́волод Кузнецо́в:
 Кузнецов, Всеволод Анатольевич (1928—2003) — советский актёр.
 Кузнецов, Всеволод Борисович (род. 1970) — российский актёр, режиссёр и диктор.